Zrnovtsi (en macédonien Зрновци) est un village de l'est de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Zrnovtsi. Le village comptait 2221 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 2 217
 Serbes : 2
 Autres : 2

Voir aussi

Liens internes 
 Zrnovtsi

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Zrnovtsi

Références 

Village dans la commune de Zrnovci